Rawa Mazowiecka – miasto w województwie łódzkim, w powiecie rawskim
 Rawa Mazowiecka – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie rawskim
 Rawa Mazowiecka – dawna gromada w powiecie rawskim w woj. łódzkim
 Rawa Mazowiecka – stacja kolejowa w Rawie Mazowieckiej, w województwie łódzkim

Zobacz też 
 Dekanat Rawa Mazowiecka
 Mazovia Rawa Mazowiecka
 Powiat rawski